USS Rowan — два кораблі ВМС США, названі на честь адмірала Стівена Рована ().

 USS Rowan (TB-8) — міноносець, збудований у 1899 році. Брав участь в іспансько-американській війні. Зданий на злам у 1918 році.
 USS Rowan (DD-64) — ескадрений міноносець типу «Семпсон». На службі протягом 1916-1922 років. Виключений зі складу флоту у 1936 році, зданий на злам у 1939 році.
 USS Rowan (DD-405) —  ескадрений міноносець типу «Бенгам» часів Другої світової війни. Збудований у 1938 році. Потоплений 11 вересня 1943 року.
 USS Rowan (DD-782) —  ескадрений міноносець типу «Гірінг». Збудований у 1945 році. Брав участь у війнах в Кореї та В'єтнамі. У 1975 році проданий Тайваню, де отримав назву «ROCS Chao Yang (DD-16)». Затонув у 1977 році.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни